Wstawaj, szkoda dnia – przebój polskiego zespołu 2 plus 1 z pierwszej płyty Nowy wspaniały świat (1972);
 Wstawaj, szkoda dnia – program radiowy rozgłośni RMF FM, którego tytuł jest cytatem z ww. piosenki.